Buffin ist der Familienname folgender Personen:
 Ken Buffin (1923–1972), britischer Gerätturner
 Léopold Buffin de Chosal (1895–1947), belgischer Moderner Fünfkämpfer